Кристиан Генрих Фридрих Петерс (; 19 сентября 1813, Шлезвиг-Гольштейн, Дания (ныне Германия) — 18 июля 1890, Клинтон, США) — германо-американский астроном, был одним из первых исследователей астероидов, открыв 48 из них, также открыл несколько туманностей и галактик. Руководил и работал в обсерватории Литчфилд.

Член Национальной академии наук США (1876).

Биография 
Петерс учился в Берлинском университете, где лекции по математике и астрономии читал Иоганн Энке. В 23 года он получил степень доктора философии. Образование продолжил у великого математика Карла Гаусса, который в области астрономии был известен благодаря тому, что по собственной методике рассчитал траекторию первого открытого астероида — Цереры.

После учёбы он отправляется в Италию с целью провести ряд исследовательских работ и затем поступить на должность ассистента в новой обсерватории на Сицилии. Однако неспокойная политическая обстановка в стране втягивает Петерса в повстанческую борьбу за независимость Италии. Но в мае 1849 года королевские войска оккупируют остров, вследствие чего Петерс вынужден бежать во Францию. Некоторое время спустя он направляется в Константинополь. Но и здесь ему не удаётся продолжить научную карьеру, поскольку вскоре началась Крымская война.

В 1854 году при помощи американского посла Петерсу удаётся перебраться в США, где он сразу же включился в исследовательскую деятельность. Уже через пять лет он занимает должность профессора астрономии Гамильтонского колледжа в городе Клинтон и руководит работами и сам наблюдает в стенах обсерватории Литчфилд. В то время в стенах обсерватории находился один из крупнейших телескопов в стране диаметром 13 ½ дюйма. С его помощью он совершил большинство своих открытий, принёсших ему известность.

Примечания

Ссылки 
 
 Minor Planet Discoverers 

Астрономы по алфавиту
Астрономы Германии
Астрономы США
Астрономы XIX века
Доктора философии
Члены Национальной академии наук США